Marcela Šedivá (17. ledna 1969 Brandýs nad Labem) učí český jazyk a výtvarnou výchovu na Základní škole Na Slovance v Praze 8. Ve škole s dětmi vydává občasník Slovanka.

Je autorkou pohádkových potvůrek, které si říkají upajdy. Vylezly z nory Ponury na řece pod Dvojkopcem, jsou mrštné a rychlé jako veverky a velké jako skřítkové. Inspirací pro jejich zrození byla autorčina túra s malými synovci v Českém ráji, pod Hrubou Skálou. Marcela Šedivá je také autorkou ilustrací obou dosud vydaných knižních verzí.

V minulosti pracovala také jako grafička a korektorka v dětských časopisech Mateřídouška a Sluníčko. Vedla dětskou přílohu v online magazínu Tramvaj Načerno, kde také vznikla online verze jejího Dvojkopce.

Na gymnáziu v Mladé Boleslavi vyhrávala literární soutěže. Studovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity a souběžně vedla divadelní ochotnický spolek v rodném Brandýse nad Labem. Napsala dvě hry Mravenčení a Díra, které spolek hrál.

Vydané knihy 
 Tobogan, první upajdí příběh (2000)
 Pohádka o upajdách (2021)

Online projekty 
 Vítejte na Dvojkopci (2001)

Divadelní hry 
 Mravenčení (1992)
 Díra (1993)

Reference

Externí odkazy 
 
 , archiv dětské přílohy Dvojkopec magazínu Tramvaj Načerno

České spisovatelky
Narození v roce 1969
Narození 17. ledna
Ženy